Nuri Bilge Ceylan – regista, sceneggiatore, produttore cinematografico, montatore, direttore della fotografia e fotografo turco
 Oğuz Ceylan – calciatore turco
 Ufuk Ceylan – calciatore turco